Solnetschnoje ist ein Ortsname in Russland:
 in der Stadt Sankt Petersburg:
 Solnetschnoje (Sankt Petersburg), Siedlung im Rajon Kurortny
 in der Oblast Kaliningrad:
 Solnetschnoje (Kaliningrad, Bagrationowsk), Siedlung im Rajon Bagrationowsk (Thomsdorf, Kreis Preußisch Eylau/Ostpreußen)
 Solnetschnoje (Kaliningrad, Gurjewsk), Siedlung im Rajon Gurjewsk (Praddau, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen)
 Solnetschnoje (Kaliningrad, Osjorsk), Siedlung im Rajon Osjorsk (Szameitschen, Kirchspiel Wilhelmsberg, 1936–1938 Schameitschen, 1938–1946 Brahmannsdorf, Kreis Darkehmen (Angerapp)/Ostpreußen)